Ла Орехана има више значења:

 Ла Орехана (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Орехана (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику